George Lewis peut désigner :
 George Lewis Rickard (1870-1929), promoteur de boxe américain ;
 George Lewis (1900-1968), clarinettiste de jazz américain ;
 George J. Lewis (1903-1995), acteur américain ;
 George Lewis Young (1922-1997), footballeur écossais ;
 George Lewis (né en 1952), musicien américain.